Glattburg ist der Name folgender Burgen in Oberbüren, Schweiz
 Glattburg (Niederglatt) (Gielen-Glattburg), Sitz des Adelsgeschlechts Giel
 Glattburg (Oberbüren) (Schenken-Glattburg), Sitz der Schenk von Glattburg und von Landegg

Glattburg ist der Name folgender Personen:
 Gotthard Giel von Glattburg († 1504), Abt des Klosters St. Gallen